Александра Алексеевна Попова (1929 — 17 февраля 2004 года) — свинарка совхоза «Ударник» Тужинского района Кировской области. Герой Социалистического Труда (5.04.1971).

Биография  
Родилась в 1929 году в деревне Большой Туманур Тужинского района Нолинского округа Нижегородского края, ныне – Тужинского района Кировской области, в семье крестьянина. Русская.

В годы Великой Отечественной войны окончила 7 классов Туманурской семилетней школы.
С 1943 года Александра работала в местном колхозе счетоводом. 

В 1950 году уехала на Дальний Восток и устроилась работать звеньевой по выращиванию картофеля и овощей в одном из колхозов под Владивостоком (Приморский край). Её звено добавилось наилучших результатов – по 500 центнеров картофеля с гектара.

В 1954 году А. А. Попова вернулась домой и пришла работать в совхоз «Ударник» на Грековскую свиноферму. Ровно 30 лет проработала Александра Алексеевна свинаркой маточного поголовья, добилась выдающихся трудовых успехов. Она охотно читала газеты, журналы и специальную литературу, старалась внедрить всё передовое, что было в практике ухода за свиноматками. С самого начала она вошла в число передовых животноводов совхоза и в 1960-х годах ежегодно получала по 25 и более поросят от каждой закреплённой за ней свиноматки. По итогам работы в 7-й семилетке (1959–1965) была награждена орденом Ленина.

В период 8-й пятилетки (1966–1970) А. А. Попова постоянно выходила победителем в социалистическом соревновании среди свинарок совхоза «Ударник» и по итогам оказалась лучшей по Тужинскому району.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Поповой Александре Алексеевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1984 году вышла на пенсию.

Скончалась 17 февраля 2004 года.

Награды  
 Золотая медаль «Серп и Молот» (08.04.1971);
 орден Ленина (22.03.1966)
 орден Ленина (08.04.1971)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медалями ВДНХ СССР
 и другими
 Отмечена дипломами и почётными грамотами.

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Кировской области

Примечания

Литература 
 Золотая плеяда кировчан – Киров, 2009
 Попова Александра Алексеевна : [упоминание о Герое Труда (1971), свинарке колхоза «Ударник» Тужин. р-на] // Энциклопедия земли Вятской. Т. 6 : Знатные люди. – Киров, 1996. – С. 351.
 Попова Александра Алексеевна, [Герой Соц. Труда, почётный колхозник колхоза "Ударник" Тужин. р-на] : [некролог] // Родной край. – Тужа, 2004. – 19 февр.

Ссылки 
  
 Попова А. А.

Герои Социалистического Труда
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Персоналии:Кировская область